Nueva Granada (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Magdalena
 Nueva Granada (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Usulután
 Onderkoninkrijk Nieuw-Granada, een Spaans onderkoninkrijk in Amerika van 1717 tot 1810 en van 1816 tot 1819
 Verenigde Provinciën van Nieuw-Granada, een historisch land in Amerika, voorganger van het hedendaagse Colombia van 1810 tot 1816
 Republiek Nieuw-Granada, een historisch land in Amerika, voorganger van het hedendaagse Colombia van 1830 tot 1858

Kan ook betrekking hebben op
 Nieuw Koninkrijk Granada, Spaanse kolonie van 1538 tot 1717
 Granadijnse Confederatie, land van 1858 tot 1863